

Géographie 
 La Loire est le plus long fleuve de France. Elle prend sa source dans le Massif central, au mont Gerbier-de-Jonc.
 Six départements français tirent leur nom de la Loire :
 le département d'Indre-et-Loire,
 le département de la Loire,
 le département de la Haute-Loire,
 le département de la Loire-Atlantique, autrefois appelé Loire-Inférieure,
 le département de Maine-et-Loire,
 le département de Saône-et-Loire ;
 Un ancien département français tire son nom de la Loire :
 le département de Rhône-et-Loire, partagé ensuite entre les départements de la Loire et du Rhône.
 Les régions françaises Pays de la Loire et Centre-Val de Loire tirent leur nom de la Loire.
 Un parc naturel régional est situé sur la Loire : le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, entre Angers et Tours.
 Le Val de Loire désigne la partie de la vallée de la Loire située entre Sully-sur-Loire (dans le Loiret) et Chalonnes-sur-Loire (en Maine-et-Loire), ainsi que les régions proches de ses affluents dans cette zone, notamment l’Indre, la Maine et le Cher, une région célèbre par son histoire et ses châteaux, les châteaux de la Loire.
 La Loire, ou Loyre, est également une rivière française, affluent de la Corrèze.
 La Loire, ou ruisseau la Loire ou ruisseau de Marigny dans sa partie amont, est un cours d'eau français qui coule dans le département de l'Allier. C'est un affluent en rive droite de l'Allier et donc un sous-affluent de la Loire.
 La Loire est un affluent de l'Aisne qui passe à Chuffilly-Roche dans les Ardennes.
 Loire-sur-Rhône est une commune française du département du Rhône.
 Loire-les-Marais est une commune française du département de la Charente-Maritime.

Navires 
La  Loire, était un navire français utilisé pour le transport des troupes puis des bagnards depuis la métropole vers la Guyane au début du vingtième siècle.Il fut mis sur cale en 1827 sous le nom d' Annibal, puis Prince Jérôme en 1854, puis rebaptisé Hoche en 1870 et enfin  Loire de 1872 à sa destruction en 1896
 La Loire était un bâtiment de soutien de la Marine nationale française de 1967 à 2009.
 Classe Loire est une classe de bâtiments de soutien non armés de la Marine nationale française dont le premier qui a donné son nom à la classe, Le Loire, a été lancé en 2017.

Divers 
 Loire Aviation est un constructeur d'avions.

Articles connexes 
 Le vignoble de la vallée de la Loire est situé le long de la Loire.
 L'armée de la Loire est l'armée qui avait été levée par Gambetta en 1870.
 Loiré est une commune française du département de Maine-et-Loire.
 Loiré-sur-Nie est une commune française du département de la Charente-Maritime.

Références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France